El soldado – opera teatrale di Adolfo León Gómez del 1892
 El soldado – opera teatrale di Luis Quiñones de Benavente
 El soldado – gruppo musicale argentino

Pagine correlate 
Soldado (disambigua)